Bann – fiume dell'Irlanda del Nord
 Bann – comune del circondario di Kaiserslautern (Germania)

Altri progetti